Матанбаал (Матинубаал; ) — мужское имя. Известные носители:
 Матанбаал I — царь Арвада (середина IX века до н. э.)
 Матанбаал II — царь Арвада (вторая половина VIII века до н. э.)
 Матанбаал III — царь Арвада (первая половина VII века до н. э.)